Игры в Группе E на чемпионате мира 1998 года проходили с 13 по 25 июня 1998 год. Группа состояла из Республики Кореи, Мексики, Нидерландов и Бельгии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Республика Корея была на 20-м месте, Мексика — на 4-м, Нидерланды — на 25-м и Бельгия на 36-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе F, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы F.

Республика Корея — Мексика

Нидерланды — Бельгия

Бельгия — Мексика

Нидерланды — Республика Корея

Нидерланды — Мексика

Бельгия — Республика Корея 

Чемпионат мира по футболу 1998